— ёнкома японского автора Хисаси Исии, выходящая с 1991 года под названием  в Asahi Shimbun. Первоначально в манге рассказывалось обо всех членах семьи Ямада, но впоследствии дочь Ноноко («Ноно-тян») стала самым популярным персонажем среди читателей, и большая часть сюжетов посвящалась ей, или же рассказ вёлся от её лица. В 1997 году название манги было изменено на Nono-chan. В 1999 году Studio Ghibli выпустила полнометражное аниме под названием «Мои соседи Ямада». С 2001 по 2002 года по TV Asahi также транслировался аниме-сериал, созданный по мотивам этой манги.

Персонажи 
  — главная героиня манги, ученица младших классов. В аниме-сериале роль озвучивает Икуэ Отани.
  — мать Ноно, домохозяйка. Постоянно озабочена вопросом, что приготовить на ужин. Роль озвучивает Кэйко Ямамото.
  — отец семейства, обыкновенный саларимен и усердный сотрудник. Увлекается патинко и гольфом. Роль озвучивает Хидэюки Танака.
  — старший брат Ноно, старшеклассник. Роль озвучивает Ясухиро Такато.
  — мать Мацуко, семидесятилетняя бабушка Ноно. Энергичная и упрямая старушка. Роль озвучивает Рэйко Судзуки.

Примечания

Ссылки 
 

Ёнкома